Arthur Henry Fox Strangways (1959-1948) – musicologo inglese
 (Edward) Henry Charles James Fox-Strangways, VII conte di Ilchester (1905-1964) – nobile e politico inglese
 Giles Stephen Holland Fox-Strangways, VI conte di Ilchester (1874-1959) – nobile e politico inglese
 Henry Thomas Fox-Strangways, II conte di Ilchester (1747-1802) – nobile e politico inglese
 Henry Stephen Fox-Strangways, III conte di Ilchester (1787-1858) – nobile e politico inglese
 Henry Edward Fox-Strangways, V conte di Ilchester (1847-1905) – nobile e politico inglese
 Maurice Vivian de Touffreville Fox-Strangways, IX conte di Ilchester (1920-2006) – nobile e politico inglese
 Robin Maurice Fox-Strangways, X conte di Ilchester (n. 1942) – nobile e politico inglese
 Stephen Fox-Strangways, I conte di Ilchester (1704-1776) – nobile e politico inglese
 Walter Angelo Fox-Strangways, VIII conte di Ilchester (1887-1970) – nobile e politico inglese
 William Thomas Horner Fox-Strangways, IV conte di Ilchester (1795-1865) – nobile e politico inglese